Супер рагби 2016. (службени назив: 2016 Super Rugby) је било 21. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 18 франшиза из Аргентине, Аустралије, Јапана, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. На крају су титулу освојили Хјерикејнси пошто су у финалу у Велингтону победили Лавове и тако први пут и историји освојили ово елитно такмичење. Занимљив је податак да су до ове сезоне Хјерикејнси били једини новозеландски представник који никада није успео да освоји Супер рагби. Била је ово и прва сезона од проширења Супер рагбија на 18 учесника, Јапан су представљали "Сунчани вукови" а Аргентину "Јагуари" који су практично били репрезентација Аргентине у малом.

Формат такмичења 

18 франшиза подељено је у две регионалне групе, које се састоје од две конференције. Групе су Аустралазијска и Јужноафричка.

Аустралазијску групу чине Аустралијска и Новозеландска конференција.

Логично, у Аустралијској конференцији су пет франшиза из Аустралије Брамбиси, Варатаси, Редси, Ребелси и Форси, односно у Новозеландској пет екипа са Новог Зеланда Блузси, Чифси, Хурикејнси, Крусејдерси и Хајлендерси.

Јужноафричкој група је састављена од конференције Африка 1 и Арфика 2.

У конференцији Африка 1 су Булси, Читахси, Стормерси и дебитанти Санвулвси из Јапана, док ће конференцију Африка 2 чинити Јагуареси, Кингси, Лајонси и Шаркси.

Групна фаза такмичења састојаће се од 17 кола у којима ће свака франшиза одиграти 15 мечева и у две рунде ће бити слободна.

Свака екипа ће одиграти шест интерконференционих утакмица. У Африка конференцији играће трокружно јер их чине по четири тима, а у Аустралијској и Новозеландској конференцији, обзиром да их има по пет, свака франшиза ће играти са две из своје конференције двокружно и са друге две једнокружно. Преосталих девет утакмица, играће једнокружно са сваким из друге конференције своје групе, као и са сваком екипом једнокружно из једне од конференција друге групе. У сезони пред нама екипе из Јужноафричке групе, Африка 1 конференције, играће са тимовима из Аустралијске конференције Аустралазијске групе, док ће франшизе Африка 2 конференције Јужноафричке групе укрштати копља са ривалима из Новозеландске конференције Аустралазијске групе.

Табела 

Аустралазијска група

Јужноафричка група

Плеј оф

Статистика и награде 

Највише поена

 Боден Барет 223, Херикејнси
 Демијан Мекензи 199, Чифс
 Елтон Џентис 190, Лајонс
 Лима Сопоага 186, Хајлендерси
 Ричи Моунга 179, Крусејдерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2016.